I17 ou I-17 peut faire référence à :
 I-17, un sous-marin japonais de type B ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale dans la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 17 (I-17), une autoroute américaine reliant Phoenix à  Flagstaff dans l'Arizona ;
 Polikarpov I-17, un avion militaire de l'entre-deux-guerres, conçu en URSS.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres